Breza steht für:
 eine Kleinstadt in Bosnien und Herzegowina, Breza
 eine Gemeinde in der Slowakei, Breza (Slowakei)

Breza ist der Familienname folgender Personen:
 Tadeusz Breza (1905–1970), polnischer Schriftsteller